Livorno (provincie), een Italiaanse provincie
Livorno (stad), een Italiaanse stad, hoofdstad van de gelijknamige provincie
AS Livorno Calcio, een voetbalclub uit de stad Livorno
Livorno Ferraris, een Italiaanse gemeente
Livorno (Paramaribo), een ressort van de stad Paramaribo, Suriname